Il singolare maschile del torneo di tennis Cincinnati Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Juan Gisbert 7-6, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1971